Па́вел Семёнов: Семёнов, Павел Афанасьевич (1912—1942) — танкист, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Павел Васильевич (Епископ Михаил; 1873—1916) — старообрядческий епископ Канадский, духовный писатель.
 Семёнов, Павел Владимирович (род. 1976) — депутат Государственной думы РФ IV и V созывов, замминистра природных ресурсов РФ (с 2011).
 Семёнов, Павел Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Семёнов, Павел Прокофьевич (1907—1990) — советский деятель спецслужб, полковник государственной безопасности, председатель КГБ Татарской АССР.
 Семёнов, Павел Фёдорович (1922—2002) — полный кавалер ордена Славы.